

Patronyme 
 Neel Jani (né en 1983), pilote automobile suisse.

Prénom 
 Jani Hurme (né en 1975), joueur de hockey sur glace finlandais.
 Jani Rita (né en 1981), joueur de hockey sur glace finlandais.
 Jani Soininen (né en 1972), sauteur à ski finlandais.
 Jani Tanskanen (né en 1975), gymnaste finlandais.
 Jani Zhao (née en 1992), actrice portugaise.

Voir aussi